Connor Goldson
 Philip Goldson
 Port lotniczy Philip S.W. Goldson